«Breathe» () — песня английского диджея и продюсера Jax Jones, записанная при участии норвежской певицы Ины Вролдсен и соавтором Фредом Гибсоном. Песня была выпущена 1 декабря 2017 года в качестве сингла, лейблом Polydor Records. Текст песни был написан Тимучином Алуо, Фредом Гибсоном, Узо Эмэнике, Иной Вролдсен и Ульямом Кларки.

Песня заняла седьмое место в UK Singles Chart, четвертое место а чарте Ирландии и пятое в чарте Шотландии.

Музыкальное видео 
Музыкальный клип на песню вышел 23 января 2018 года, на официальном канале Jax Jones на YouTube.

Действия в клипе начинается в холле музея. Перед зрителем предстают два танцора - парень и девушка. Они перемещаются по разным залам здания и выходят на крышу, при том все время танцуя. На некоторых кадрах появляется третий персонаж с  причудливой маской, скрывающей лицо. Сами же артисты в клипе не появляются.

Использование 
В начале лета 2018 года, песня использовалось торговым домом El Corte Inglés для рекламы по телевидению в Испании и Португалии.

Издания 
 Цифровая загрузка
 «Breathe» (featuring Ina Wroldsen) — 3:27

 Цифровая загрузка — acoustic version
 «Breathe» (featuring Ina Wroldsen) (acoustic) — 3:51

 Цифровая загрузка — Boston Bun Remix
 «Breathe» (featuring Ina Wroldsen) (Boston Bun Remix) — 3:55

Участники записи 
По данным с сайта Tidal.

 Тимучин Алуо — композитор, автор текста, ассоциированный исполнитель, продюсер, бас-гитара, ударные, синтезатор.
 Ина Вролдсен — композитор, автор текста, ассоциированный исполнитель, вокал.
 Марк Ральф — продюсер, ассоциированный продюсер, микшер, студийный персонал.
 Ульям Кларки — композитор, автор текста, ассоциированный исполнитель, ударные, программист, синтезатор.
 Узо Эмэнике — композитор, автор текста, ассоциированный вокал, ассоциированный исполнитель,
 Фред Гибсон — композитор, автор текста, ассоциированный исполнитель, гитара,  вокал.
 Дэвид Кларки — композитор, автор текста

Чарты и сертификация

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

История релиза

Примечания 

Песни 2017 года
Синглы 2017 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад СНГ
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart